

Toponymes 

 Ripple est un village du Kent.
 Ripple est un village du Worcestershire.
 Ripples est une localité du Nouveau-Brunswick.

Patronyme 

 William J. Ripple (1952-), écologue américain.

Autres 
 Ripple est un lougre de Cornouailles de 1896, classé bateau historique.
 Ripple, un protocole open-source pour un système de paiement et de change distribué.
 Ripple, l'entreprise ayant créé le protocole ci-dessus.

Homonymie de localités